Amerikai Egyesült Államok
Wilmington (Delaware)
Wilmington (Észak-Karolina)
Wilmington Hundred
Wilmington (Greene megye, Illinois)
Wilmington (Will megye, Illinois)
Wilmington (Indiana)
Wilmington (Los Angeles)
Wilmington (Kansas)
Wilmington (Massachusetts)
Wilmington Township (Minnesota)
Wilmington (Minnesota)
Wilmington (New York)
Wilmington (Ohio)
Wilmington Township (Lawrence megye, Pennsylvania)
Wilmington Township (Mercer megye, Pennsylvania)
Wilmington (város, Vermont)
Wilmington (statisztikai település, Vermont)
Wilmington-sziget
Wilmington (folyó)
Wilmington Manor
New Wilmington
South Wilmington
 Ausztrália
Wilmington (Dél-Ausztrália)
 Egyesült Királyság
Wilmington (Devon)
Wilmington (Kent)
Wilmington (Kingston upon Hull)
Wilmington (Somerset)

Oktatási intézmények
Wilmington College (Ohio)
Wilmington University
University of North Carolina at Wilmington

Más 
 Wilmington Subdivision vasútvonal